In 1995 werd de 39ste editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De competitie werd gespeeld van 19 augustus tot 17 december. Botafogo werd landskampioen.

Format
Er namen 24 teams deel aan het kampioenschap. De clubs werden verdeeld over twee groepen van twaalf. In de eerste fase speelden de clubs uit dezelfde groep tegen elkaar en de winnaar kwalificeerde zich voor de knock-outfase. In de tweede fase speelden de clubs tegen de clubs uit de andere groep, opnieuw plaatste de winnaar zich voor de knock-outfase. 

Aan het einde van het seizoen degradeerden Paysandu en União São João.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Groep A

Groep B

Knock-outfase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série A
Série A